Мусарза Мирзоев — историк-этнограф, писатель, педагог, топонимист, журналист. Является обладателем награды «Заслуженный учитель Азербайджана», состоит в Союзе писателей Азербайджана, Союзе журналистов Азербайджана.

Биография 
Мусарза Мирзоев родился 4 марта 1958 года в селе Махмудавар Масаллинского района в талышской семье. В 1975 году окончил среднюю образовательную школу села Махмудавар, в 1979 — исторический факультет Азербайджанского Государственного Педагогического Университета.

Работал преподавателем в средних школах сёл Туркоба (1979—1991) и Махмудавар (1988) Масаллинского района, Ленкоранском Государственном Университете (1992—1993). Был специальным корреспондентом газет «Çağırış» («Призыв»), «Yeni Qəzet» («Новая газета»), «Toloşi Sədo», заместителем редактора газеты «Yeni Qəzet» (1994). Являлся представителем главы исполнительной власти села Махмудавар административного территориального округа Масаллинского района.

Автор более 10 книг, 500 статей и эссе об истории, этнографии, топонимах региона, в котором жил.

С 1988 года работает учителем в средней школе села Махмудавар. Помимо педагогической деятельности, участвует в исследовании региона. Приняв во внимание педагогические навыки Мусарзы Мирзаева, удостоен звания «Учитель-методист» в 1991 году, «Старший преподаватель» в 1995 году, в 2011 году — «Заслуженный учитель».

Внёс особый вклад  в изучение топонимии талышского региона, посвятив этой теме отдельные работы. Первым разработал Словарь топонимов Масаллы.

Участвовал в X и XIII съезде азербайджанских учителей. 

Член Союза писателей Азербайджана, Союза журналистов Азербайджана (1994), совета старейшин Масаллинского района и Общества интеллигенции Масаллы. 

Публикуется под псевдонимом «Кадуси». О нём упоминается в книгах «Азербайджанские писатели XX—XXI веков» (автор Теймур Ахмедов, В., 2011); «Энциклопедия азербайджанских писателей 20-го века», и иных. 

Зия Буниятов описал учителя Мусарзу Мирзоева как «ученого без диплома»: «Обычный деревенский учитель, не имеющий степени, публикует исследовательскую работу. Это является примером для некоторых наших заслуженных ученых. Браво таким деревенским интеллигентам».

Библиография 
"Мой Масаллы" — 1991, Баку
"Топонимы Масаллы" — 1992, Баку
"Пояснительный словарь талышских топонимов" — 1993, Баку
"Махмудавар" — 1997, Баку
"Мамуста" — 1999, Баку
"Кербелаи Юсиф" — 1999, Баку
"Последователь" — 2008, Баку
"Золотой сын Гызылавара" — 2011, Баку

Примечания

Ссылки 
 На сайте Азербайджанской Национальной библиотеки

Педагоги Азербайджана